Мичри́ () — караимская фамилия. В переводе — «из Египта».

Известные носители 
 Мичри, Александр Ильич (1934—2021) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации.
 Мичри, Георгий Эдуардович (род. 1962) — российский художник-постановщик.

 Дудник, Степан Ильич (настоящее имя Илья Исаакович Мичри; 1914—1996) — советский и российский художник, народный художник РСФСР.

Примечания